Климін Андрій Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.
 Климін Михайло Федорович — білоруський хокеїст, нападник.
Прізвища